

Призери

Змагання 

Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2010